Crowther ist ein Familienname, abgeleitet von dem alten walisischen Saiteninstrument Crwth.

Namensträger 
 Antony Crowther (* 1965), englischer Spieleentwickler
 Bertha Crowther (1921–2007), englische Leichtathletin
 Bosley Crowther (1905–1981), US-amerikanischer Filmkritiker
 Frank Crowther (1870–1955), US-amerikanischer Politiker
 Geoffrey Crowther, Baron Crowther  (1907–1972), britischer Ökonom
 George Calhoun Crowther (1849–1914), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Crowther (1882–1916), britischer Radsportler 
 Kitty Crowther (* 1970), belgische Autorin und Illustratorin von Bilderbüchern
 Norman Crowther Hunt, Baron Crowther-Hunt (1920–1987), britischer Wissenschaftler und Politiker (Labour Party)
 Patricia Crowther (* 1927), britische Wicca
 Paul Crowther, Astronom, Professor an der University of Sheffield
 Philip Crowther (* 1981), britisch-deutsch-luxemburgischer Journalist
 Robert Crowther (* 1987), australischer Weitspringer
 Ryan Crowther (* 1988), englischer Fußballspieler
 Samuel Ajayi Crowther, 1809–1891, nigerianischer Bischof und Linguist
 William Crowther (* 1936), US-amerikanischer Informatiker und Spieleentwickler

Familienname
Walisischer Personenname